Mulay Abd al-Rahman ben Hisham sultà del Marroc 1822-1859
 Mulay Abd al-Rahman ibn Muhammad, sulta del Marroc en rebel·lió a Tafilalt